Brehm kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Brehm
 Christian Ludwig Brehm
 Gunnar Brehm
 Joachim Brehm

Robotskapade auktorsförkortningar